A 2020. évi nyári olimpiai játékokon az atlétika női 5000 méteres síkfutás selejtezőit 2021. július 30-án, döntőjét augusztus 2-án rendezték a tokiói olimpiai stadionban. Az aranyérmet a holland színekben versenyző etióp származású Sifan Hassan nyerte 14:36,79-es idővel.

A kvalifikáció során 15:10,00 másodperc volt a szintidő.

Rekordok 
A versenyt megelőzően a következő rekordok voltak érvényben:

Eredmények 
Az időeredmények perc:másodpercben értendők. A rövidítések jelentése a következő:

Előfutamok 
Mindkét előfutam első öt helyezettje automatikusan a döntőbe jutott. Az összesített eredmények alapján további öt futó került a döntőbe.

1. előfutam

2. előfutam

Döntő

Jegyzetek

Források 

N5000